News of the World kan avse:

 News of the World (musikalbum) – med Queen från 1977
 News of the World (brittisk tidning) – en brittisk söndagstidning 1843–2011
 News of the World (film) - amerikansk westernfilm från 2020 i regi av Paul Greengrass med Tom Hanks i huvudrollen